Линдси Морган (; род. 27 февраля 1990) — американская телевизионная актриса. Морган известна благодаря роли Кристины Дэвис в дневной мыльной опере ABC «Главный госпиталь», где она снималась в 2012—2013 годах. В 2013 году, за роль злобной Кристины, Морган номинировалась на дневную премию «Эмми».

Морган родилась в Хьюстоне, штат Техас и затем переехала в Лос-Анджелес, чтобы начать свою телевизионную карьеру. Она появилась в ситкомах «Как я встретил вашу маму» и «Счастливый конец» до роли в мыльной опере. В 2013 году, после ухода из шоу, Морган получила второстепенную роль в первом сезоне прайм-тайм сериала The CW «100», а со второго сезона была повышена до регулярного состава.

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки